Александр Карев:
 Карев, Александр Васильевич (1894—1971) — общественно-религиозный деятель, генеральный секретарь ВСЕХБ.
 Карев, Александр Михайлович (1899—1975) — педагог Школы-студии МХАТ.